Майкл Холл (): Холл, Майкл (1932—2012) — британский дирижёр и музыковед
 Холл, Майкл (род. 1953) — американско-швейцарский биолог, лауреат Премии за прорыв в науках о жизни (2014).
 Холл, Майкл Л. — создатель нейросемантики — одного из направлений современного нейролингвистического программирования.
 Холл, Майкл Си (род. 1971) — американский актёр.